Марчуко́в — русская фамилия. Известные носители:
 Марчуков, Алексей Васильевич (1922—2013) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Марчуков, Андрей Владиславович (род. 1977) — российский историк и публицист.
 Марчуков, Евгений Ювенальевич (род. 1956) — российский учёный, специалист в области конструирования авиационных двигателей.
 Марчуков, Николай Миронович (1922—1945) — советский офицер, Герой Советского Союза.

См. также